Chmielnicki bezeichnet: 

 Bohdan Chmelnyzkyj
 Chmelnyzkyj
 Chmelnyzkyj (Begriffsklärung)